Als Fleischwurst bezeichnet man:

in Deutschland verschiedene Brühwurstsorten, siehe Lyoner
in Österreich eine der beiden Hauptvarianten von Brühwurst, siehe Brühwurst

Siehe auch